Ez a szócikk a Blu-ray discen megjelent PlayStation 3-játékokat sorolja fel. A PlayStation Networkön keresztül letölthető PlayStation 3-játékokat a letölthető PlayStation 3 Network-játékok listája, míg a letölthető PlayStation-játékokat a PSone Classics-játékok listája (PAL területek) szócikk sorolja fel.

Az exkluzív mező azt jelzi, hogy a PlayStation 3 az egyetlen platform, amelyre a játék megjelent. Ebbe nem számítanak bele a játékok kézi videójáték-konzolos vagy mobiltelefonos változatai, mivel ezek általában teljesen eltérnek a nagygépes verzióktól. A mező konzol értéke annyit jelent, hogy a játék ugyan megjelent játéktermi rendszerekre vagy Microsoft Windows, Unix/Linux vagy OS X operációs rendszeren futó személyi számítógépekre, azonban egyetlen másik videójáték-konzolon sem érhető el annak natív változata.

.  -ig 1375 játék került fel erre a listára (ebből 990 multiplatform, 336 exkluzív és 49 konzol exkluzív).

PlayStation 3-játékok

Törölt PlayStation 3-játékok 
Az alábbi táblázat a hivatalosan bejelentett, azonban különböző okok miatt végül meg nem jelent  PlayStation 3-játékokat sorolja fel.

Kapcsolódó szócikkek 
 Letölthető PlayStation 3 Network-játékok listája
 Xbox 360-játékok listája
 Wii-játékok listája

Megjegyzések

Jegyzetek